coup de grâce – (z fr.) także cios łaski, miłosierdzia – cios kończący
 Coup de Grâce – film Volkera Schlöndorffa z 1976
 Coup de Grace – płyta zespołu The Stranglers
 Coup De Grace – płyta zespołu Orange Goblin